Bexhill-on-Sea – miasto w Anglii, w hrabstwie East Sussex
 Bexhill – wieś Australii, w stanie Nowa Południowa Walia, w regionie Northern Rivers
 Bexhill – obszar niemunicypalny w Kanadzie, w prowincji Saskatchewan

Zobacz też